Willy Grondin (São Dinis, Reunião, 12 de outubro de 1974) é um futebolista da França.

Carreira 

Naturais de São Dinis (Reunião)
Futebolistas da França
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Le Mans Football Club
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club